Джоанна Вуд (ранее Колдервуд, , род. 23 декабря 1986, Эрвин, Шотландия, Великобритания) — британский профессиональный боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающая под эгидой Ultimate Fighting Championship в женской наилегчайшей весовой категории. Бывшая чемпионка мира, Европы и Великобритании по муай-тай. Участница 20-го сезона шоу The Ultimate Fighter. По состоянию на 29 марта 2022 года находится на 10-й строчке в рейтинге лучших бойцов UFC в женском наилегчайшем весе.

Титулы и достижения 
Ultimate Fighting Championship

 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (1 раз) в бою против Кортни Кейси

Статистика выступлений в MMA 

|-
| 
| align="center" | 15-8
|  Алекса Грассо
| Болевой (удушение сзади)
| UFC on ESPN: Блейдс vs. Докас
| 22 марта 2022
| align="center" | 1
| align="center" | 3:57
| Колумбус, Огайо, США
|
|-
| 
| align="center" |15-7
|  Тайла Сантус
| Болевой (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Виейра vs. Тейт
| 20 ноября 2021
| align="center" | 1
| align="center" | 4:49
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Алекса Грассо
|
| UFC Fight Night: Виейра vs. Тейт
| 20 ноября 2021
|
|
| Лас-Вегас, Невада, США
| Грассо снялась с боя
|-
| 
| align="center" | 15-6
|  Лорен Мёрфи
| Раздельное решение
| UFC 263
| 12 июня 2021
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Глендейл, Аризона, США
|
|-
| 
| align="center" | 15-5
|  Джессика Ай
| Единогласное решение
| UFC 257
| 24 января 2021
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Абу-Даби, Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| 
| align="center" | 14-5
|  Женнифер Майя
| Болевой (рычаг локтя)
| UFC Fight Night: Брансон vs. Шахбазян
| 1 августа 2020
| align="center" | 1
| align="center" | 4:29
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Валентина Шевченко
|
| UFC 250
| 6 июня 2020
|
|
| Лас-Вегас, Невада, США
| Шевченко выбыла из-за травмы
|-
| 
| align="center" | 14-4
 | Андреа Ли
| Раздельное решение
| UFC 242
| 7 сентября 2019
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Абу-Даби, Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| 
| align="center" | 13-4
|  Кэтлин Чукагян
| Единогласное решение
| UFC 238
| 8 июня 2019
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Чикаго, Иллинойс, США
|
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Ариани Липски
|
| UFC 233 (отменён)
| 26 января 2019
|
|
| Анахайм, Калифорния, США
| Перенос боя из-за отмены турнира
|-
| 
| align="center" | 13-3
|  Ариани Липски
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Сехудо vs. Диллашоу
| 19 января 2019
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Бруклин, Нью-Йорк, США
|
|-
| 
| align="center" | 12-3
|  Калиндра Фария
| Болевой (удушение треугольником)
| UFC Fight Night: Гейджи vs. Вик
| 25 августа 2018
| align="center" | 1
| align="center" | 4:57

| Линкольн, Небраска, США
|Возвращение в наилегчайший вес
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Бек Роулингс
|
| UFC Fight Night: Вердум vs. Тыбура
| 18 ноября 2017</small>
|
|
| Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
| Колдервуд снялась с боя
|-
| 
| align="center" | 11-3
|  Синтия Кальвильо
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Нельсон vs. Понциниббио
| 16 июля 2017
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Глазго, Глазго-Сити, Шотландия
| Бой в промежуточном весе (118 фунтов)  Колдервуд провалила взвешивание
|-
| 
| align="center" | 11-2
|  Жессика Андради
| Болевой (удушение гильотиной)
| UFC 203
| 10 сентября 2016
| align="center" | 1
| align="center" | 4:38
| Кливленд, Огайо, США
|
|-
| 
| align="center" |11-1
|  Валери Летурно
| ТКО (удар ногой в корпус и добивание)
| UFC Fight Night: Макдональд vs. Томпсон
| 18 июня 2016
| align="center" |3
| align="center" |2:51
| Оттава, Онтарио, Канада
| Бой в наилегчайшем весе
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Пейдж Ванзант
|
| UFC Fight Night: Намаюнас vs. Ванзант
| 10 декабря 2015
|
|
| Лас-Вегас, Невада, США
| Колдервуд выбыла из-за травмы
|-
| 
| align="center" | 10-1
|  Кортни Кейси
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Биспинг vs. Лейтес
| 18 июля 2015</small>
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Глазго, Глазго-Сити, Шотландия
| Награда "Лучший бой вечера"
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Бек Роулингс
|
| UFC Fight Night: Биспинг vs. Лейтес
| 18 июля 2015
|
|
| Глазго, Глазго-Сити, Шотландия
| Роулингс выбыла из-за травмы
|-
| 
| align="center" | 9-1
|  Марина Мороз
| Болевой (рычаг локтя)
| UFC Fight Night: Гонзага vs. Кро Коп 2
| 11 апреля 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 1:30
| Краков, Польша
|
|-
| 
| align="center" | 9-0
|  Хам Со Хи
| Единогласное решение
| The Ultimate Fighter 20 - Финал
| 12 декабря 2014
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
! colspan="10" |
|-
| 
| align="center" | —
|  Роуз Намаюнас
| Болевой
| The Ultimate Fighter 20 - Четвертьфинал
| 3 декабря 2014
| align="center" | 2
| align="center" | 2:05
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | —
|  Эмили Каган
| Решение большинства
| The Ultimate Fighter 20 - Предварительный раунд
| 17 сентября 2014
| align="center" | 2
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
! colspan="10" |
|-
| 
| align="center" | 8-0
|  Катя Канкаанпаа
| Единогласное решение
| Invicta FC 7: Хончак vs. Смит
| 3 декабря 2013
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00

| Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
| 
| align="center" | 7-0
|  Норма Руэда Кентер
| Единогласное решение
| Invicta FC 6: Кунен vs. Киборг
| 13 июля 2013</small>
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Канзас-Сити, Миссури, США
|
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Сара Шнайдер
|
| Invicta FC 6: Кунен vs. Киборг
| 13 июля 2013
|
|
| Канзас-Сити, Миссури, США
| style="background:#FFFACD;" |
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Клаудия Гаделья
|
| Invicta FC 6: Кунен vs. Киборг
| 13 июля 2013</small>
|
|
| Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
| 
| align="center" | 6-0
|  Салли Крамдиак
| ТКО (удары)
| CWFC 53
| 13 апреля 2013
| align="center" | 1
| align="center" | 3:08
| Глазго, Глазго-Сити, Шотландия
|
|-
| 
| align="center" | 5-0
|  Ливия фон Плеттенберг
| Единогласное решение
| Invicta FC 4: Эспарза vs. Хаятт
| 5 января 2013
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Канзас-Сити, Канзас, США
|
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Бек Роулингс
|
| Invicta FC 4: Эспарза vs. Хаятт
| 5 января 2013
|
|
| Канзас-Сити, Канзас, США
|
|-
| 
| align="center" | 4-0
|  Эшли Камминз
| КО (удар коленом в корпус)
| Invicta FC 3: Пенне vs. Сугияма
| 6 октября 2012
| align="center" | 1
| align="center" | 3:13
| Канзас-Сити, Канзас, США
| Возвращение в минимальный вес  Награда "Нокаут вечера"
|-
| 
| align="center" | 3-0
|  Айнара Мота
| ТКО (удары)
| On Top 5
| 2 июня 2012
| align="center" | 2
| align="center" | 2:46
| Глазго, Глазго-Сити, Шотландия
| Бой в промежуточном весе (121 фунт)
|-
| 
| align="center" | 2-0
|  Лена Овчинникова
| Единогласное решение
| SFL 3
| 6 мая 2012
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Нью-Дели, Индия
| Дебют в наилегчайшем весе
|-
| 
| align="center" | 1-0
|  Ноэлли Молина
| ТКО (удары)
| On Top 4
| 25 февраля 2012
| align="center" | 1
| align="center" | 3:13
| Глазго, Глазго-Сити, Шотландия
| Дебют в минимальном весе
|-
! colspan="10"|Источники:
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Шотландии